AEC steht für:
 Acoustic Echo Cancellation, für Audio-Telekonferenz wichtig, wenn die gleichzeitige Kommunikation (oder Vollduplex-Übertragung) von Sprache notwendig ist
 Adaptive Error Compensation, technisches Verfahren zur Artefaktreduktion beim Video-Encoding
 AEConnect, Telekommunikations-Seekabel
 African Economic Community, siehe Afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, eine von den Mitgliedstaaten der Organisation für Afrikanische Einheit gegründete regionale Internationale Organisation
 3-Amino-9-ethylcarbazol, ein häufig genutztes Chromogen in der Immunhistochemie
 America East Conference, US-amerikanische Liga für diverse Sportarten, die in der NCAA Division I spielen
 Antilles Episcopal Conference, siehe Römisch-katholische Kirche in der Karibik
 Architecture, Engineering and Construction, Softwaregruppe
 Arctic Economic Council, internationale Wirtschaftsgemeinschaft der acht Arktikanrainerstaaten
 Ars Electronica Center, interaktives Museum für zukünftige Technologien in Linz
 ASEAN Economic Community, Wirtschaftsgemeinschaft der ASEAN-Staaten in Südostasien
 Asociación de Estados del Caribe, Vereinigung karibischer Staaten, siehe Association of Caribbean States
 Associated Equipment Company, ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller
 AEC (Panzerspähwagen), britischer Panzerspähwagen des Zweiten Weltkriegs
 Association des écrivains combattants, Vereinigung von französischen Schriftstellern
 Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, ein europäisches Kultur- und Bildungsnetzwerk
 Association of Estonian Cities, die Vereinigung estnischer Städte
 Atomic Energy Commission der USA, 1946 gegründet und bis 1974 die zentrale Behörde für die Forschung und Entwicklung der Nutzbarmachung von Atomenergie
 Automatic Exposure Control, (Abschaltautomatik in der Röntgendiagnostik)
 Automotive Electronics Council, Gremium für Qualitätsstandards in der Automobilindustrie
 Availability Environment Classification, siehe Hochverfügbarkeit
 Anger Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bahnhof Eckernförde (DS100-Code)

aec steht für:
 Oberägyptisches Arabisch (ISO-639-3-Code), Varietät der arabischen Sprache in Oberägypten

Siehe auch:
 AEC Kommandofahrzeug

Abkürzung